По́нта  (, , «вершина, край») — власна назва

Топоніми

Понта-Делгада 
 Понта-ду-Сол
 Міжнародний аеропорт «Понта-Делгада»

Прізвища

 Віктор Понта